Матч за звание чемпионки мира по шахматам между чемпионкой мира М. Чибурданидзе и претенденткой И. Левитиной проходил с 10 сентября по 25 октября 1984 года в Волгограде, в только что построенном волгоградском Дворце Пионеров.

 Главный арбитр — Я. Шайтар (ЧССР).
 Тренеры-секунданты у М. Чибурданидзе — Г. Кузьмин и С. Юферов.
 Тренеры-секунданты у И. Левитиной — А. Харитонов и А. Ермолинский.

Выиграв 8-ю партию, Левитина закончила 1-ю половину матча в свою пользу — 4½ : 3½. Однако во 2-й половине матча Чибурданидзе не проиграла ни одной партии и, одержав 4 победы, досрочно завершила матч в свою пользу — 8½ : 5½ (+5 −2 =7).

Таблица матча

Литература 
 
 

Матчи и турниры за звание чемпионки мира по шахматам
1984 год в шахматах
Сентябрь 1984 года
Октябрь 1984 года
Международные спортивные соревнования в Волгограде
Спорт в России в 1984 году
Чемпионаты мира в России
Чемпионаты мира в СССР
Международные соревнования по шахматам в России
1984 год в Волгоградской области